James A. Thomson steht für:

 James A. Thomson (* um 1945), US-amerikanischer Physiker, Leiter der RAND Corporation (1989–2011), siehe James Thomson (Physiker)
 James Alexander Thomson (* 1958), US-amerikanischer Stammzellforscher, siehe James Thomson (Zellbiologe)